Currents – album amerykańskiego zespołu Eisley
 Currents – album australijskiego zespołu Tame Impala